Млечный Путь (фильм, 1936) (США, реж. Лео Маккэри)
 Млечный Путь (фильм, 1969) (Франция, реж. Л. Бунюэль)
 Млечный путь (фильм, 2016) (Россия, реж. Анна Матисон)

Примечания